Deidamia može označavati:
 Deidamia (Plantae), biljni rod
 Deidamia (Animalia), rod u razredu kukaca